Пеннінгтон (округ, Міннесота)
 Пеннінґтон (округ, Південна Дакота)